Solex, значения:

Solex — творческий псевдоним нидерландской певицы и музыканта Элизабет Эсселинк.
Solex — французский производитель мопедов и карбюраторов.